2 miejscowości w Polsce: 
 Kaznów – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Ostrów Lubelski 
 Kaznów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie

Zobacz też: Kaznów-Kolonia